Amerikaanse Maagdeneilanden, Amerikaanse Maagdeneilanden in het Caribisch gebied
 Verwijsindex Risicojongeren, landelijk registratiesysteem van de Nederlandse overheid
 Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (Nederland)
 Vir (eiland), Kroatisch eiland in de Adriatische Zee
 Vir (gemeente), gemeente op het eiland
 Vir (geslacht), een geslacht van garnalen
 Maagd (sterrenbeeld)
Zie ook:
 Vír, gemeente in Tsjechië